Арчибалд Алек Лич () познатији као Кери Грант (; Бристол, Енглеска, 18. јануар 1904 — Давенпорт, Ајова, САД, 29. новембар 1986) био је амерички глумац енглеског порекла.

У Енглеској је био члан путујуће глумачке екипе, плесач и глумац у музичким комедијама. У Холивуду се појавио 1932. године тумачећи улоге различитог жанра. Године 1970, награђен је специјалним Оскаром за допринос филмској уметности.

Наступио је у око 70 филмова, а најпознатији су:
 „Мајмунска посла“
 „Озлоглашена“
 „Само анђели имају крила“

Филмографија 

|-
| 2007. || || -{Cary Grant Collection}- || || 
|-
| 2006. || || -{The Cary Grant Box Set}- || || 
|-
| 2006. || || -{Cary Grant: Screen Legend Collection}- || || 
|-
| 2004. || || -{Cary Grant: The Signature Collection}- || || 
|-
| 1966. || || -{Walk, Don't Run}- || || 
|-
| 1965. || || -{Father Goose}- || || 
|-
| 1963. || Шарада || -{Charade}- || || 
|-
| 1962. || || -{That Touch Of Mink}- || || 
|-
| 1960. || Трава је зеленија || || || 
|-
| 1959. || Север-северозапад || -{North By Northwest}- || Роџер Торнхил || 
|-
| 1959. || || -{Operation Petticoat}- || || 
|-
| 1958. || || -{Houseboat}- || || 
|-
| 1958. || || -{Indiscreet}- || || 
|-
| 1957. || || -{Kiss Them For Me}- || || 
|-
| 1957. || || -{The Pride And The Passion}- || || 
|-
| 1957. || || -{An Affair To Remember}- || || 
|-
| 1955. || Држ'те лопова || -{To Catch a Thief}- || Џон Роби („Мачор”) || 
|-
| 1953. || || -{Dream Wife}- || || 
|-
| 1953. || || -{Dream Wife}- || || 
|-
| 1952. || || -{Monkey Business}- || || 
|-
| 1952. || || -{The Easy Way}- || || 
|-
| 1952. || || -{Room For One More}- || || 
|-
| 1951. || || -{People Will Talk}- || || 
|-
| 1950. || || -{Crisis}- || || 
|-
| 1949. || || -{I Was A Male War Bride}- || || 
|-
| 1948. || || -{Every Girl Should Be Married}- || || 
|-
| 1948. || || -{Mr. Blandings Builds His Dream House}- || || 
|-
| 1947. || || -{The Bachelor And The Bobby-Soxer}- || || 
|-
| 1947. || || -{The Bishop's Wife}- || || 
|-
| 1946. || || -{Night And Day}- || || 
|-
| 1946. || || -{Notorious}- || || 
|-
| 1944. || || -{None But The Lonely Heart}- || || 
|-
| 1944. || Арсеник и старе чипке || -{Arsenic And Old Lace}- || || 
|-
| 1944. || || -{None But The Lonely Heart}- || || 
|-
| 1944. || || -{Once Upon A Time}- || || 
|-
| 1943. || || -{Mr. Lucky}- || || 
|-
| 1943. || || -{Destination Tokyo}- || || 
|-
| 1943. || || -{Mr. Lucky}- || || 
|-
| 1942. || || -{The Talk Of The Town}- || || 
|-
| 1942. || || -{Once Upon A Honeymoon}- || || 
|-
| 1941. || || -{Penny Serenade}- || || 
|-
| 1941. || || -{Suspicion}- || || 
|-
| 1940. || || -{My Favorite Wife}- || || 
|-
| 1940. || Његова девојка Петко || His Girl Friday || || 
|-
| 1940. || Филаделфијска прича || -{The Philadelphia Story}- || || 
|-
| 1940. || || -{The Howards Of Virginia}- || || 
|-
| 1939. || Само анђели имају крила || -{Only Angels Have Wings}- || || 
|-
| 1939. || || -{In Name Only}- || || 
|-
| 1939. || || -{Gunga Din}- || || 
|-
| 1938. || || -{Bringing Up Baby}- || || 
|-
| 1938. || || -{Holiday}- || || 
|-
| 1937. || || -{Topper}- || || 
|-
| 1937. || || -{The Awful Truth}- || || 
|-
| 1937. || || -{The Toast Of New York}- || || 
|-
| 1937. || || -{When You're In Love}- || || 
|-
| 1936. || || -{Suzy}- || || 
|-
| 1936. || || -{Big Brown Eyes}- || || 
|-
| 1936. || || -{Sylvia Scarlett}- || || 
|-
| 1936. || || -{Wedding Present}- || || 
|-
| 1936. || || -{The Amazing Adventure}- || || 
|-
| 1935. || || -{Wings In The Dark}- || || 
|-
| 1935. || || -{Enter Madame}- || || 
|-
| 1935. || || -{The Last Outpost}- || || 
|-
| 1934. || || -{Thirty Day Princess}- || || 
|-
| 1934. || || -{Ladies Should Listen}- || || 
|-
| 1934. || || -{Born To Be Bad}- || || 
|-
| 1934. || || -{Kiss And Make Up}- || || 
|-
| 1933. || || -{The Woman Accused}- || || 
|-
| 1933. || || -{I'm No Angel}- || || 
|-
| 1933. || || -{She Done Him Wrong}- || || 
|-
| 1933. || || -{Gambling Ship}- || || 
|-
| 1933. || || -{The Eagle And The Hawk}- || || 
|-
| 1932. || || -{Blonde Venus}- || || 
|-
| 1932. || || -{This Is The Night}- || || 
|-
| 1932. || || -{Madame Butterfly}- || || 
|}

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Also published by Columbia University Press, 1998; preview available online.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a probable mirror/plagiarism of Wikipedia case)

Спољашње везе 

 
 Кери Грант, трагична животна прича холивудског великана (Б92, 16. мај 2017)
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1904.
Умрли 1986.
Амерички глумци
Грант